

Personen 
 Barton MacLane (1902-1969), Amerikaans acteur
 Evan MacLane (1982), Amerikaans honkbalspeler
 Mary MacLane (1881-1929), Canadees-Amerikaans schrijfster
 Saunders Mac Lane (1909-2005), Amerikaans wiskundige

Zie ook 
 McLane (doorverwijspagina)